brandzwartschild
 bronboszwartschild
 bronzen boszwartschild
 gepuncteerde zwartschild
 gewone zwartschild
 gladde zwartschild
 groeftarszwartschild
 grote zwartschild
 heidezwartschild
 langnekzwartschild
 moerasboszwartschild
 moeraszwartschild
 oeverzwartschild
 platoogzwartschild
 platte zwartschild
 rondhalszwartschild
 smalle zwartschild
 veenzwartschild